Dvojnásobná obhájkyně titulu v soutěži ženské dvouhry Švýcarka Martina Hingisová v boji o titul zdolala nenasazenou Amélii Mauresmovou po setech 6–2 a 6–3. Francouzka odehrála premiérové grandslamové finále a jediné až do roku 2006.

Hingisová se výhrou připojila k Margaret Courtové, Evonne Goolagongové Cawleyové, Steffi Grafové a Monice Selešové, které jako jediné vyhrály Australian Open třikrát v řadě. Navíc se stala první tenistkou historie, která dokázala zvítězit na třech následných ročnících úvodního grandslamu současně v ženské dvouhře i ženské čtyřhře.

V tomto ročníku bývala světová jednička Monika Selešová prohrála v semifinále s Martinou Hingisovou, a to po sérii 33 vítězných utkání na Australian Open v řadě, což na úvodním grandslamu představuje nejdelší sérii v otevřené éře tenisu.

Nasazené hráčky 
  Lindsay Davenportová (semifinále)</li>
  Martina Hingisová (vítězka)</li>
  Jana Novotná (3. kolo)</li>
  Arantxa Sánchezová Vicariová (2. kolo)</li>
  Venus Williamsová (čtvrtfinále)</li>
  Monika Selešová (semifinále)</li>
  Mary Pierceová (čtvrtfinále)</li>
  Patty Schnyderová (2. kolo)</li>
  Conchita Martínezová (3. kolo)</li>
  Steffi Grafová (čtvrtfinále)</li>
  Dominique Van Roostová (čtvrtfinále)</li>
  Anna Kurnikovová (4. kolo)</li>
  Irina Spîrleaová (1. kolo)</li>
  Sandrine Testudová (4. kolo)</li>
  Nataša Zverevová (3. kolo)</li>
  Amanda Coetzerová (4. kolo)</li>

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

3. sekce

4. sekce

Dolní polovina

5. sekce

6. sekce

7. sekce

8. sekce

Reference 

 Ženská dvouhra Australian Open 1999  na www.itftennis.com

Australian Open 1999